Auerling ist der Name folgender Orte:

 einen Ortsteil von Preitenegg, gegliedert in die Katastralgemeinden Oberauerling und Unterauerling
 Auerling (Gemeinde Judenburg), Ortschaft in der Stadt Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Auerling (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark